Корытько:
 Корытько, Владимир Михайлович (род. 1979) — белорусский футболист, полузащитник.
 Корытько, Игорь Валерьевич (род. 1974) — российский металлург, генеральный директор Трубной металлургической компании.